Vigred se lahko nanaša na:

 Vigred, slovensko katoliško žensko revijo (1923-1944)
 vigred, besedo za pomlad v koroškem narečju